Voici la liste des planètes mineures numérotées de 155001 à 156000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 155001 à 156000

155001-155100

155101-155200

155201-155300

155301-155400

155401-155500

155501-155600

155601-155700

155701-155800

155801-155900

155901-156000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000